Dąbrowski steht für:

 Powiat Dąbrowski, Verwaltungseinheit in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Śląsko-Dąbrowski-Brücke, Pfeiler-Brücke über die Weichsel in Warschau

Dąbrowski oder Dabrowski ist der Familienname folgender Personen:
 Bronisław Dąbrowski (1917–1997), polnischer Geistlicher
 Christoph Dabrowski (* 1978), polnisch-deutscher Fußballspieler
 Damian Dąbrowski (* 1992), polnischer Fußballspieler
 Daniel Dąbrowski (* 1983), polnischer Leichtathlet
 Florian Dąbrowski (1913–2002), polnischer Komponist und Musikpädagoge
 Franciszek Dąbrowski (1904–1962), polnischer General
 Gabriela Dabrowski (* 1992), kanadische Tennisspielerin
 Hans-Peter Dabrowski (* 1946), deutscher Journalist und Sachbuch-Autor zur Geschichte der Luftfahrt in Deutschland von 1919 bis 1945
 Jan Henryk Dąbrowski (1755–1818), polnischer General
 Jarosław Dąbrowski (1836–1871), polnischer Offizier und Revolutionär
 Jeremiah Dąbrowski (* 1995), polnischer Fußballspieler
 Jerzy Dąbrowski (1931–1991), polnischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Gniezno
 Józef Andrzej Dąbrowski (* 1967), polnischer Ordensgeistlicher und Weihbischof
 Konstanty Dąbrowski (1906–1975), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm (PZPR), Finanzminister
 Maciej Dąbrowski (* 1998), polnischer Fußballtorhüter
 Marek Dąbrowski (* 1949), polnischer Fechter
 Noémi Dabrowski (* 1991), französisch-polnisch-US-amerikanische Schauspielerin, Sprecherin und Moderatorin
 Ryszard Dąbrowski (1924–2004), polnischer Bauingenieur
 Tadeusz Dąbrowski (* 1979), polnischer Schriftsteller
 Tomasz Dąbrowski (* 1984), polnischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Dąbrowska
 Dąbrowskie
 Dambrowski
 Dombrovskis
 Dombrowsken
 Dombrowski
 Dombrowsky